Zoologia: Cerví, mena de mamífer remugant de la subfamília Cervinae, família Cervidae, vegeu cervins
 Toponímia:
 Cerví (muntanya), muntanya dels Alps, fronterera entre Suïssa i Itàlia
 Canals de Cerví, indret del terme de Sarroca de Bellera, Pallars Jussà, en el territori de l'antic terme de Benés
 Glacera del Cerví, glacera als Alps Penins, a la base de la cara nord del Cerví, al sud de la ciutat de Zermatt, al Valais (Suïssa)
 Pica Cerví de Durro, muntanya termenal entre Sarroca de Bellera i la Vall de Boí (a l'antic terme de Durro), a cavall del Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça
 Pica de Cerví, cim al terme de Sarroca de Bellera, al Pallars Jussà
 Serra de Cerví, Raspes de Cerví, Pala de Cerví, Pala de la Pica Cerví i Pala de la Pica de Cerví, elements orogràfics relacionats amb els cims de la Pica de Cerví i de la Pica Cerví de Durro